Luciano dos Santos (pintor) (1911–2006), pintor e professor de pintura português;
 Luciano dos Santos (futebolista) (1980), futebolista uruguaio que atua como goleiro;
 Luciano Afonso dos Santos (1913–1992), arqueólogo, historiador, investigador de arte sacra e sacerdote católico português;
 Luciano Ferreira dos Santos (1976), futebolista brasileiro que atua como lateral-direito;
 Luciano Barbosa dos Santos (????–2004), traficante de drogas brasileiro.

Ver também 
 
 

Desambiguações de antropônimos